Szwajcaria:
 Rothenthurm – gmina w kantonie Schwyz

Zobacz też:
 Rotenturm
 Rothenturm